El término feria del libro hace referencia, en esta enciclopedia:

En Alemania
 Feria del Libro de Fráncfort;

En Argentina
 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires;
 Feria del Libro Infantil y Juvenil;
 Feria del libro de Junín (Buenos Aires);

En Brasil
 Feria del Libro de Porto Alegre;

En Chile
 Feria Internacional del Libro de Santiago

En Colombia
 Feria Internacional del Libro de Bogotá;

En Cuba
 Feria Internacional del Libro de La Habana;

En diversos países
 Feria del libro anarquista;

En España
 Feria del Libro de Madrid;
 Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Madrid;
 Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid;
 Feria del libro de Valencia;
 Feria del Libro de Albacete;
 Feria del Libro y del Disco Vasco de Durango;

En México
 Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México;
 Feria Municipal del Libro de Guadalajara;
 Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo;
 Feria Internacional del Libro del Zócalo.

En Perú
 Feria Internacional del Libro de Lima;

En Portugal 

 Feria del Libro de Lisboa

En República Dominicana
 Feria Internacional del Libro de Santo Domingo;

En Uruguay
 Feria Internacional del Libro de Montevideo;
 Feria del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo.